В Муроме состоялся первый Чемпионат Европы по футзалу (по версии AMF) среди женщин. В однокруговом турнире убедительную победу праздновала сборная России.

Сборная России, руководимая главным тренером Владимиром Анисимовым, выиграла с крупным счетом все три матча с общей разностью забитых и пропущенных мячей — 21:4.

Чемпионки Европы 
За сборную России играли представительницы пяти клубов: Галина Важнова, Ирина Лагунова, Наталья Титкова, Елена Фомина, Елена Нуйкина («КИМПЕКС—Чертаново», Москва); Елена Тришина, Галина Добычина, Галина Тихонова, Нийоле Ядзевич, Светлана Никольская («Анненки», Калуга); Татьяна Астахова («СКА—Синко», Владимир); Светлана Цидикова («Надежда-Гудок», Красноармейск) и Анна Астапенко («Сибирячка-Энергия», Красноярск).

Специальные призы 
Лучшие игроки турнира
 вратарь — Ольга Романова (Украина)
 защитник — Галина Добычина (Россия)
 нападающий — Елена Фомина (Россия).
Лучшим игроком чемпионата признана Виктория Крылова (Белоруссия)
Лучшим бомбардиром — Екатерина Жукова — 9 мячей (Белоруссия)
Мисс турнира — Мартина Кальони (Италия)

См. также 
 Чемпионат Европы по футзалу (AMF) среди мужчин

Примечания 

Чемпионаты Европы по футзалу
Футбол в России в 2001 году
Спортивные соревнования во Владимирской области
2000-е годы во Владимирской области
Спорт в Муроме
События в Муроме